Solor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Solor, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Solor, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar